German Mills American Oatmeal Company foi uma empresa Americana que atuava no ramo de laminação de Aveia de propriedade do imigrante Alemão Ferdinand Schumacker. Em 1901 fundiu-se com a Quaker Mill Company e com a JR&G Company criando assim a Quaker Oats Company.

Empresas extintas dos Estados Unidos